Tour ronde peut désigner :
construction
 Tour ronde - Parement convexe d'une portion de mur cylindrique ou conique;
Géographie 
 La Tour Ronde, un sommet du Massif du Mont-Blanc.
Monuments 
 les Tours rondes d'Irlande, tours de pierre du Moyen Âge d'une forme particulière ;
 les Tours rondes de Jersey, tours de pierre formant un ensemble de défenses militaires entourant l'île de Jersey.
 Tour ronde de Vyborg,  ancienne composante des remparts de Vyborg en Russie.
 Tour ronde de Copenhague, tour du XVIIe siècle située dans le centre de Copenhague, Danemark.